Hrvatska:
Radonić (Drniš), gradsko naselje Drniša
Radonić (Šibenik), gradsko naselje Šibenika